Ігнатьєв () — російське прізвище зокрема, прізвище дворянського роду Ігнатьєвих.

 Ігнатьєв Андрій Михайлович — генерал-майор Державної прикордонної служби України.
 Ігнатьєв Борис Петрович — колишній радянський футболіст, радянський та російський футбольний тренер.
 Ігнатьєв Вадим Григорович — прапорщик Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ігнатьєв Володимир Федорович (1952—1992) — майор Національної гвардії України.
 Ігнатьєв Григорій Григорович — російський військовий фахівець в галузі зв'язку.
 Ігнатьєв Іван Анатолійович (1986) — український військовослужбовець; учасник російсько-української війни.
 Ігнатьєв Майкл — канадський науковець, політик, депутат парламенту Канади.
 Ігнатьєв Микола Павлович — граф, російський генерал.
 Ігнатьєв Микола Якимович — директор Новоукраїнського комбінату хлібопродуктів в період з 1957 по 1991 р.р.
 Ігнатьєв Михайло Трохимович (1920—1973) — Герой Радянського Союзу.
 Ігнатьєв Олег Васильович — український хокейний гравець та тренер.
 Ігнатьєв Олег Григорович — український театральний діяч та актор.
 Ігнатьєв Олексій Миколайович — подільський губернатор.
 Ігнатьєв Олексій Павлович — київський та іркутський губернатор.
 Ігнатьєв Павло Борисович — український піаніст, джазовий композитор.
 Ігнатьєв Павло Миколайович — київський губернатор, міністр освіти в уряді Миколи ІІ.
 Ігнатьєв Петро Михайлович (1923—2003) — український живописець.
 Ігнатьєв Семен Денисович — радянський партійний та державний діяч, міністр державної безпеки СРСР.
 Ігнатьєв Сергій Борисович — переможець Всеукраїнського конкурсу «Учитель року — 2019» заслужений вчитель України.

Примітки

Див. також 
 Ігнатьєва
Російські прізвища